В группу 3 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Дания, Израиль, Исландия, Мальта, Сербия и Швейцария.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
10 мячей
 Лара Дикенманн

9 мячей
 Ана Мария Црногорчевич

8 мячей
 Рамона Бахман

7 мячей

 Дагни Брюньярсдоттир
 Ванесса Бюрки
 Фабьенн Хумм

5 мячей
 Харпа Торстейнсдоттир

4 мяча

 Пернилле Хардер
 Надия Надим
 Йоханна Расмуссен
 Мартина Мозер

3 мяча

 Лине Роддик
 Каролин Смидт Нильсен
 Дора Мария Ларусдоттир
 Елена Чубрило

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе